Влади́мир Серге́евич Про́хоров:
 Прохоров, Владимир Сергеевич (род. 1947) — заслуженный тренер РСФСР по стендовой стрельбе.
 Прохоров, Владимир Сергеевич (род. 1984) — российский спортсмен, мастер спорта международного класса по санному спорту.